El nombre Peter Lang puede referirse a:

Firmas 
Editorial Peter Lang, grupo editorial suizo.

Personas 
Peter J. Lang, psicólogo americano.
Peter Ørsted Lang (1989-), regatista danés.